Zeboim puede referirse a varias cosas:

 Zeboím, nombre de varios lugares en Palestina mencionados en la Biblia; 
 Zeboim, un lugar dentro del universo del videojuego Xenogears (1998−); o
 Zeboim, una diosa en la serie de novelas Dragonlance (1984–).